Ephesiella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Ephesiella ingår i familjen Sphaerodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Ephesiella